ПДРС — веб-сайт вымышленной украинской политической партии «Приднепровско-Донецкий Рабочий Союз», специализирующийся на размещении материалов, в гротескной форме пародирующих агитационные материалы украинских партий пророссийской и левой политической ориентации (в первую очередь, КПУ, ПСПУ, Партии регионов) и поддерживающих их СМИ. Существует с ноября 2006 года. Владельцы сайта и авторы текстов сохраняют анонимность.

Пародийные тексты сайта, по словам газеты «Украина сегодня», «представляют собой гремучую смесь посконно-домотканого патриотизма с наивно-классовым агитпропом». По выражению О.Довженко, обозревателя «Украинской недели», авторы материалов веб-сайта используют «фофудийный» дискурс, выработавшийся в украинском интернет-пространстве за последние несколько лет, который пародирует «наихудшие черты братской нации: шовинизм, имперские амбиции, „почвенничество“, православное мракобесие и тому подобное. Нарядившись в кокошники, косоворотки, валенки и ушанки, с балалайками наперевес, украинцы врезали таких частушек, что кремлёвские стены вздрогнули… Главный козырь фофудьистов — то, что они, в отличие от россиян с их схематическими шутками о сале, „гарелке“ и шароварах, в совершенстве знают то, что пародируют. Поэтому пародия выходит рельефной, правдоподобной и кое-где с настолько глубоким подтекстом, что неподготовленный читатель не может понять: это что, всё серьёзно?»

Так, например, Калле Книивиля (Kalle Kniivilä), журналист шведской газеты «Sydsvenska Dagbladet», пишет в своём блоге, что сатирические материалы ПДРС в Эстонии некоторые приняли «за чистую монету» и местные блогеры переводят их на английский и эстонский языки. А ссылка на «Инструкцию по выживанию во время кризиса» была использована в пропагандистских антироссийских целях на веб-сайте «Кавказ-центр» .

Издание «Телекритика» называет веб-сайт ПДРС «одной из самых успешных сетевых провокаций UA-нета». Его материалы перепечатываются многими русскоязычными веб-ресурсами.

По мнению О. Довженко, «„фофудийный“ дискурс не столько литературная/интернетная мистификация, сколько ролевая игра… „Фофудьисты“ в пределах своего сообщества по-театральному глубоко вживаются в образ пещерных российских шовинистов. А ПДРС напоминает сконструированную реальность фэнтези ещё и тем, что имеет свою разветвленную мифологию, галерею виртуальных персонажей и даже умершего пророка — Юлия Юрьевича Корчмара, теоретика рабочего движения».

Один из анонимных основателей ПДРС, которого О. Довженко цитирует в своей статье, отрицает какие-либо связи с «партиями, фондами, изданиями и тому подобное» — по его словам, идея ПДРС возникла как «естественная реакция на органические отходы жизнедеятельности политического организма», как «внутренняя потребность как-то ответить на информационную агрессию со стороны телевизора».

Некоторые характерные публикации и рубрики веб-сайта:
 Китайская модель развития как магистральное направление эволюции Малороссии 
 Герман Истоков. Цхинвальская рапсодия 
 Герман Истоков. Таллинская рапсодия 
 Герман Истоков. Феодосийская рапсодия 
 Как построить дерьмоперегонный аппарат в домашних условиях 
 ПРОБЛЕМЫ РУКОБЛУДИЯ В ПЕРИОД УСИЛЕНИЯ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ 
 Патриотический порнографический рассказ для рабочих 
 «Инструкция по осквернению государственных символов Украины» 
 Инструкция по выживанию во время кризиса 
 Выставка детских рисунков «Весёлый танк» 
 «Генератор гневных жалоб Российским Властям на украинский беспредел» 
 «ПДРС-педия»

Примечания

Ссылки 
 Сайт ПДРС 

Пародия
Политическая сатира
Мистификации